Prinzessin Anna Maria Antonie von Liechtenstein (* 11. September 1699 in Wien; † 20. Januar 1753 ebenda) war Fürstin von Liechtenstein.

Sie wurde als Tochter von Prinz Anton Florian von Liechtenstein und dessen Gemahlin Gräfin Eleonore Barbara von Thun und Hohenstein in Wien geboren.

In erster Ehe heiratete sie am 9. September 1716 Graf Johann Ernst von Thun und Hohenstein (* 21. Januar 1694 in Wien; † 20. März 1717 in Prag), den Sohn von Graf Don Maximilian von Thun-Hohenstein und der Gräfin Maria Adelheid von Preysing.

Nach dem Tod ihres ersten Mannes wurde sie am 19. April 1718 in Wien mit Josef Wenzel I., dem regierenden Fürsten von Liechtenstein, vermählt. Ihre Mutter war zugleich Tante ihres Gemahls. Das Paar hatte keine Kinder.

Fürstin Anna Maria starb am 20. Januar 1753 in Wien und wurde in der Krypta der Wiener Paulanerkirche an der Seite ihrer Mutter Barbara bestattet. Die Krypta wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschlossen und ihr Grab ist seitdem verschollen.

Quellen 
 Centre d'Études des Dynasties Royales Européenes.

Prinz (Liechtenstein)
Fürstin (Liechtenstein)
Familienmitglied des Hauses Liechtenstein
⚭Anna Maria #Liechtenstein
Geboren 1699
Gestorben 1753
Frau